World of Today — второй альбом проекта Supermax, изданный в 1977 году. Включает одну из наиболее популярных композиций «Lovemachine», попавшую в чарты Германии (4 место), Швейцарии (6 место), Австрии (9 место) и США (96 место).

Список композиций 
 «World of Today» (4:21) (Хауэлл, Хауэнштейн)
 «Lovemachine» (8:37) (Хауэнштейн)
 «Reality» (5:12) (Хауэнштейн)
 «Musicexpress» (3:42) (Хауэнштейн)
 «Camillo» (3:17) (Хауэнштейн)
 «Be What You Are» (2:56) (Шёнхерц)
 «I Wanna Be Free» (7:15) (Хауэнштейн)

Принимали участие 
 Синтия Аррих: вокал
 Теблс Рейнольдс: вокал
 Хуанита Шульц: вокал
 Райнер Марц: соло- и ритм-гитара, бэк-вокал
 Рихард Шёнхерц: клавишные, синтезаторы
 Курт Хауэнштайн: бас, клавишные, ведущий и бэк-вокал
 Хартмут Пфаннмюллер: ударные
 Брэд Хауэлл: ударные, перкуссия, бэк-вокал
 Юрген Зеллер: Перкуссия
 Дэниел Форд: перкуссия
 Питер Кох: перкуссия

Производство 
 Продюсировал Питер Хауке
 Запись и обработка: Фред Шрайер, Йохен Венке
 Помощник инженера: Армин Баннах
 Мастеринг: Крис Брюггеман

Ссылки 

Альбомы 1977 года